Une artère pudendale ou artère honteuse peut désigner :
 l'artère pudendale interne (ou artère honteuse interne),
 une artère pudendale externe (ou artère honteuse externe).